Le tableau qui suit est une liste de comètes qui ont été numérotées par le Centre des planètes mineures et qui ont été observées au moins à deux reprises. Au , il y avait 375 comètes numérotées, dont, en , 331 étant des comètes de la famille de Jupiter, 20 des comètes de type Halley, 12 des comètes de la ceinture principale et une comète à longue période (153P/Ikeya-Zhang). La lettre à gauche de la barre oblique dans la désignation indique le type de comète, P (périodique), C (non périodique), X (sans orbite) ou D (perdu).

Un certain nombre des comètes de la liste ont été découvertes avant l'observation de leur activité cométaire, et on leur a attribué une désignation d'astéroïde, comme pour la comète 133P/Elst-Pizarro, qui a reçu dans un premier temps la désignation de planète mineure de numéro 7968. Quelques-unes, pour diverses raisons, ont un nom mixant les caractéristiques d'un nom d'astéroïde et d'une comète, comme 95P/Chiron.

Il peut arriver qu'à certaines occasions les comètes se désintègrent en morceaux plus petits, car les matières volatiles provenant de la comète peuvent se briser en deux parties ou plus. Un exemple extrême est la comète 73P/Schwassmann-Wachmann, qui s'est désintégrée en plus de 50 morceaux lors de son périhélie de 1995.

Notes et références

Notes

Références 

comètes